Halssinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halssinsaari (ö, lat 60,51, long 27,06), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Halssinsaari (ö, lat 60,43, long 26,99), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar